Principessa Aurora – personaggio de La bella addormentata nel bosco
 Principessa Aurora – personaggio della serie letteraria fantasy La guerra degli elfi
 Principessa Aurora – personaggio del manga e anime Starzinger
 Principessa Aurora – personaggio della serie animata Voltron